The Best of The Doors (1973)
 The Best of The Doors (1985)
 The Best of The Doors (2000)

Zie ook 
 The very best of The Doors